Acanthocalycium ferrarii es una especie de plantas de la familia de las cactáceas.

Descripción 
Acanthocalycium ferrarii crece individualmente con forma esférica o cilíndrica, alcanzando un diámetro de hasta 12 centímetros. Tiene un máximo de 18 costillas, con ovaladas y blanquecinas areolas hinchadas y espinas de color marrón. Las 1 a 4 espinas centrales son de hasta 1,5 centímetros de longitud y las 7 a 9 radiales de 2 cm.  Las flores son de color  amarillo a naranja-rojo carmesí  de hasta 5,5 centímetros de largo y tienen un diámetro de 5 centímetros. El fruto es ovalado y mide hasta 1 cm de largo y 0,8 centímetros de ancho.

Distribución

Acanthocalycium ferrarii se encuentra en Argentina en la provincia de Tucumán distribuida en elevaciones desde 2000 hasta 2300 metros.

Taxonomía 
Acanthocalycium ferrarii fue descrito por Walter Rausch y publicado en Succulenta (Netherlands) 55(5): 81–82. 1976.   
Etimología
Acanthocalycium: nombre genérico que deriva del griego: akantha (que significa espinoso ) y kalyx (las yemas ), que se refiere a las espinas en los tubos florales .

ferrarii: epíteto otorgado en honor del ingeniero agrónomo argentino y coleccionista de cactus; Omar Ferrari.
Sinonimia
 Lobivia thionantha var. ferrarii (Rausch) Rausch	
 Lobivia thionantha var. variiflora (Backeb.) Rausch

Referencias

Enlaces externos

ferrarii
Plantas descritas en 1976
Flora del noroeste de Argentina
Plantas descritas por Rausch